Pyrola uniflora (Pyrola d'una sola flor) és una espècie de planta dins la família ericàcia

Descripció 
Planta amb rizoma filiforme ramificat, que fa de 5 a 20 cm d'alt amb les flors solitàries;fruit en càpsula erecte, amb valves glabres. Floreix de maig a juliol.

Hàbitat 
Boscs de coníferes humits, de sòl humífer. És una planta boreo-subalpina europea que als Països Catalans només es troba als Pirineus on viu des dels 970 als 1950 m d'altitud.

Referències 

Ericàcies